Буйновський Ігор Анатолійович (1968—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Юзеф Буйновський (1910—2001) — польський поет та есеїст.